

208001–208100

208101–208200

208201–208300

208301–208400

208401–208500

208501–208600

208601–208700

208701–208800

208801–208900

208901–209000

Lista planetelor minore (208001-209000)